Il singolare del torneo di tennis Hyderabad Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrice Nicole Pratt che ha battuto in finale Marija Kirilenko 7-6(3), 6-1.

Teste di serie 

 Saori Obata (primo turno)
 Marion Bartoli (semifinali)
 Tamarine Tanasugarn (semifinali)
 Nicole Pratt (campionessa)

 Jelena Kostanić (quarti di finale)
 Jie Zheng (quarti di finale)
 Maria Elena Camerin (secondo turno)
 Ľubomíra Kurhajcová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hyderabad Open 2004